Аринино — название населённых пунктов в России:

 Аринино — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Аринино — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Аринино — деревня в Раменском районе Московской области.
 Аринино — деревня в Старорусском районе Новгородской области.